František de Paula Španělský (Královský palác v Aranjuezu, 10. března 1794 Aranjuez – 13. srpna 1865 Madrid) byl nejmladším synem krále Karla IV. Španělského a Marie Luisy Parmské, a tudíž španělským infantem.

Manželství a potomci 
František de Paula se 12. června 1819 v Madridu oženil se svojí neteří Luisou Šarlotou Neapolsko-Sicilskou (dcera jeho sestry Marie Isabely), která byla o deset let mladší než on. Měli spolu jedenáct dětí:

 1. František de Asís (6. 5. 1820 Madrid – 15. 11. 1821 tamtéž)
 2. Isabela Fernanda (18. 5. 1821 Madrid – 8. 5. 1897 Paříž)
 ⚭ 1841 hrabě Ignatius de Gurowski (17. 5. 1812 Kališ – 18. 4. 1887 Paříž), morganatické manželství
 3. František Cádizský (13. 5. 1822 Aranjuez – 17. 4. 1902 Épinay-sur-Seine), cádizský vévoda, v letech 1846 až 1868 španělský král-choť
 ⚭ 1846 Isabela II. Španělská (10. 10. 1830 Madrid – 9. 4. 1904 Paříž), královna španělská v letech 1833 až 1868, kdy byla svržena z trůnu
 4. Jindřich Sevillský (17. 4. 1823 Sevilla – 12. 3. 1870 Madrid), 1. vévoda ze Sevilly
 ⚭ 1847 Elena María de Castellví y Shelly (16. 10. 1821 Valencie – 29. 12. 1863 Madrid), morganatické manželství
 5. Luisa Teresa (11. 6. 1824 Madrid – 27. 12. 1900 tamtéž)
 ⚭ 1847 José María Osorio de Moscoso y Carvajal (12. 4. 1828 Alfoz de Lloredo – 4. 11. 1881 Cabra), vévoda ze Sessy, morganatické manželství
 6. Duarte Filip (4. 4. 1826 Madrid – 22. 10. 1830 tamtéž)
 7. Josefina (25. 5. 1827 Madrid – 10. 6. 1910 Neuilly-sur-Seine)
 ⚭ 1847 José Güell y Renté (14. 9. 1818 – 20. 12. 1884), morganatické manželství
 8. Tereza (16. 11. 1828 Madrid – 13. 11. 1829 tamtéž)
 9. Fernando (15. 4. 1832 Madrid – 17. 7. 1854), svobodný a bezdětný
 10. Marie Kristýna Španělská (5. 6. 1833 Madrid – 19. 1. 1902 tamtéž)
 ⚭ 1860 Sebastian Gabriel Bourbonsko-Braganzský (4. 11. 1811 Rio de Janeiro – 14. 2. 1875 Pau)
 11. Amálie Cádizská (12. 10. 1834 Madrid – 27. 8. 1905 Mnichov)
 ⚭ 1856 Adalbert Vilém Bavorský (26. 8. 1828 Mnichov – 21. 9. 1875 tamtéž), princ bavorský a dědičný princ řecký

V roce 1851 se oženil podruhé. Manželství s Teresou Arredondo byl morganatické a narodilo se do něj jediné dítě:

 12. Ricardo María de Arredondo (26. 12. 1852 Madrid – 28. 1. 1873 Paříž), svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Anjou
Narození v roce 1794
Narození 10. března
Narození v Aranjuezu
Úmrtí v roce 1865
Úmrtí 13. srpna
Úmrtí v Madridu
Muži